Военно-воздушные силы Чада () — один из видов вооружённых сил Республики Чад.

Общие сведения 

Продолжающиеся столкновения на границе с Суданом заставляют военное руководство Чада продолжать укрепление национальных военно-воздушных сил. В 2008 году в Сингапуре были закупленны шесть вертолётов AS.550C2 Fennec, ранее состоявших на вооружении в ВВС Сингапура. Все вертолёты модернизированы при участии Eurocopter Singapore. Вертолёты предполагается использовать как учебно-тренировочные, однако, при необходимости, на них также может быть установлена 20 мм пушка.

По состоянию на 2010 год в Чаде также эксплуатируются транспортно-боевые вертолёты Ми-24/25 и Ми-8/17, а также приобретённые в 2009 году на Украине штурмовики Су-25. Самолёты были опробованы в бою в мае 2009 года, когда нанесли ракетно-бомбовые удары по конвою мятежников, вторгшихся в Чад с территории соседнего Судана. Авианалёт осуществлялся с аэродрома Абеше, примерно 786 км к Востоку от Нджамены, недалеко от Суданской границы.

Большинство пилотов летающих на Су-25 — украинцы. Пока не ясно, собираются ли чадские военные использовать собственных пилотов в будущем.

28 ноября 2009 года на борту Ан-124 с Украины в Чад был доставлен заново собранный вертолёт Ми-17. Вертолёт планируется использовать как боевой, для чего нём установят бортовые держатели для подвески ракет или бомб.

По оценкам зарубежных специалистов, в настоящее время Чад располагает приемлемыми военно-воздушными силами, способными противостоять вылазкам мятежников или нападению извне. Что и было показано.

Организационная структура

Пункты базирования 
 Международный аэропорт Нджамены
 Аэропорт Абеше

Боевой состав

Техника и вооружение

Опознавательные знаки

Примечания

Ссылки 

 ВВС Чада на странице Photius.com 
 Михаил Жирохов, Авиация в Чаде, Уголок неба. 2004
 Михаил Жирохов, Авиация в гражданской войне в Чаде, ArtOfWar, 1998—2010

Вооружённые силы Чада
Чад